Divize může být:

 dříve používaný název pro dělení
 divize (vojenství) – organizovaný svazek ozbrojených sil, větší než brigáda
 divize (námořnictvo) – označení užívané u některých námořnictev pro označení části eskadry
 divize (USA) – statistická územní jednotka v USA, viz Regiony Spojených států
 divize (sport) – organizační jednotka sportovní soutěže
 divize (český fotbal) – čtvrtá nejvyšší soutěž v systému českých fotbalových soutěží
 divize (podnik) – největší organizační jednotka velkého podniku – koncernu
 divize (hudba) – systém dělení not při tzv. zdobení respektive rozkladu tónu

Externí odkazy